Чемпиона́т Латви́йской ССР по футбо́лу 1986 го́да () — 42-й розыгрыш чемпионата Латвийской ССР по футболу.

Турнирная таблица

Лучшие бомбардиры

22 лучших футболиста 
Список 22 лучших футболистов:

Сильнейшие по линиям

Примечания

Ссылки 
 История чемпионатов Латвии по футболу на сайте RSSSF

1986
1986 год в Латвии
Футбол в СССР в 1986 году